Szalay Mihály (1783–1841) plébános
 Szalay Mihály (1862–1937) újságíró, lapszerkesztő
 Szalay Mihály (1880–1970) evangélikus lelkész, író, költő
 Szalay Mihály (1920–1974) mezőgazdász, állatorvos
 Szalay Mihály (1965) síelő, síugró